Kurfürstin Luise ist die Bezeichnung folgender Personen:

 Luise von Mecklenburg-Strelitz (1776–1810), durch Heirat Kurfürstin von Brandenburg
 Luise Henriette von Oranien (1627–1667), durch Heirat Kurfürstin von Brandenburg
 Luise Juliana von Oranien-Nassau (1576–1644), durch Heirat Kurfürstin von der Pfalz

siehe auch:
 Friederike Luise von Hessen-Darmstadt (1751–1805), durch Heirat Kurfürstin von Brandenburg